Marcel Maroist est un animateur de télévision, producteur, réalisateur et maître de taekwondo québécois, qui a connu la célébrité avec ses émissions Cardio Tae Boxe et En Forme avec Marcel Maroist, diffusées de 1999 à 2003 sur les ondes de TQS.

Biographie

Naissance 
Né à Québec d'une famille de cinq enfants, il découvre la passion pour les arts martiaux et les sports. À 12 ans, il s'inscrit à la Fédération Québécoise de Karaté Yoseikan. Il devient ceinture noire en 1980.

Les années Pré-Cardio Tae Boxe 
Il découvre qu'il a une préférence pour le Taekwondo. Après quelques années, il devient ceinture noire 4e dan. Il fait tous les championnats. En 1982, il ouvre sa première école de Taekwondo. Parallèlement, en 1984, sa fille unique, Katy-Ann Thibault Maroist, voit le jour. Dans les années 1990, il sera vu au Québec dans plusieurs émissions de télévisions comme acteur.

Cardio Tae Boxe 
Devenu une figure emblématique du sport et de la santé, Marcel Maroist fonde en 1998 les Productions MARA
et lance les émissions Cardio Tae Boxe et En Forme avec Marcel Maroist qui seront diffusées à TQS de 1999 à 2003. Cette émission permet à Marcel Maroist de connaître le succès populaire. Après ce succès, le producteur Mario Turcotte et son épouse Louise Lalonde, de Global Vidéo, veulent produire des vidéocassettes s'inspirant de son émission. Marcel accepte. La première vidéocassette pour débutants sort en novembre 1999, suivi de la deuxième pour niveaux intermédiaires et avancés en juin 2000. Une vidéocassette pour les enfants paraîtra en octobre 2000. Peu après, Marcel rompt avec Global Vidéo et décide de produire la prochaine vidéocassette lui-même. En mai 2003, il lance en solitaire la vidéocassette Taerobic qui connaîtra un succès d'estime, malgré un faible rendement commercial. L'émission prend fin peu après, mais Marcel en profite en octobre 2004 pour lancer un DVD 3 en 1 qui contient les vidéocassettes Cardio Tae Boxe pour débutants, Cardio Tae Boxe pour intermédiaires et avancés ainsi que Taerobic.

Aujourd'hui
Après la fin de l'émission Cardio Tae Boxe, Marcel, continue d'agir comme entraineur et maitre en Taekwondo. En 2005, il obtiendra une ceinture noire 7e dan en Taekwondo WTF, puis il obtiendra sa ceinture noire 8e dan en 2022. En 2009, au Québec, il fonde une nouvelle maison de production qui a pour nom Kat Film Inc. L'entreprise a pour mission de produire des DVD d'exercices ainsi que des émissions de télévision. Les premiers DVD d'exercices de cette compagnie sortent en 2010: Cardio danse du ventre, volume 1, Cardio MASS 101, Cardio Tae Boxe Boot Camp et Stretching pour Tous. D'autres productions sont à venir. Depuis la fin 2012, il travaille sur différents projets d'émissions de télévision dont la série BRAVADE: Le Duel des Célébrités et la série Web: Le Duel du Public.

Vidéographie

Comme animateur
 1999: Cardio Tae Boxe (TV) Production: Les Productions MARA pour TQS
 1999: Cardio Tae Boxe pour débutants (VHS) Production: Global Vidéo
 2000: Cardio Tae Boxe pour intermédiaires et avancés (VHS) Production: Global Vidéo
 2000: Cardio Tae Boxe pour enfants (VHS) Production: Global Vidéo
 2003: Le Taerobic (VHS) Production: Les Productions MARA
 2010: Cardio MASS 101 (DVD) Production: Kat Film Inc. Sorti le  au Canada
 2010: Cardio Tae Boxe Boot Camp (DVD) Production: Kat Film Inc. Sorti le  au Canada
 2010: Stretching pour Tous (DVD) Production: Kat Film Inc. Sorti le  au Canada
 2017: Bravade: Le Duel des Célébrités (TV): Kat Film Inc. Diffusion hiver 2018

Comme producteur
 1999: Cardio Tae Boxe (TV) Production: Les Productions MARA pour TQS
 2003: Le Taerobic (VHS) Production: Les Productions MARA
 2010: Cardio danse du ventre, volume 1 (DVD) Animé par Sarah Sevy. Production: Kat Film Inc. Sorti le  au Canada
 2010: Cardio MASS 101 (DVD) Production: Kat Film Inc. Sorti le  au Canada
 2010: Cardio Tae Boxe Boot Camp (DVD) Production: Kat Film Inc. Sorti le  au Canada
 2010: Stretching pour Tous (DVD) Production: Kat Film Inc. Sorti le  au Canada
 2017: Bravade: Le Duel des Célébrités (TV): Kat Film Inc. Diffusion hiver 2018

Autres
 1994 : L'Amour avec un grand A (épisode: Caïn et Abel)
 1995 : Les grands procès (L'Affaire Dion) : Détenu

Taekwondo au Canada
Animateur canadien de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)